Cette liste recense les éléments du parc de MP 89, matériel roulant de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Ce parc est constitué de deux versions :
 version conduite automatique (CA) ;
 version conduite conducteur (CC).

État du matériel

MP 89 CA

MP 89 CC

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel roulant du métro de Paris
 Régie autonome des transports parisiens
 Île-de-France Mobilités

Liste de matériel roulant du métro de Paris